На чемпионате мира по борьбе 2003 года соревнования по вольной борьбе проходили 12-14 сентября в Нью-Йорке (США), а по греко-римской борьбе — 2-5 октября в Кретее (Франция).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Сентябрь 2003 года
Октябрь 2003 года
Кретей
Спорт в США в 2003 году
Международные соревнования по борьбе во Франции
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по борьбе в США